Dada peut désigner :

Concept 
 Le mouvement dada, ou dadaïsme, un mouvement artistique du ,

Titres 

 Dada, un album du rocker américain Alice Cooper sorti en 1983,
 Dada, une chanson de Black Milk et Danny Brown extraite de l'album Black and Brown!
 Dada, une revue française d'initiation à l'art, créée en 1991
 Doom Dada est une chanson du chanteur coréen T.O.P..

Sigle 

 dada, un sigle pour déficience d'attention due à l'âge,
 Dada, un groupe de rock,

Patronyme 

 Abdul Satar Dada, grande fortune botswanaise,
 Idi Amin Dada (1923 ou 25-2003), un dictateur de l'Ouganda,

Nom commun 

 Un mot familier (voire enfantin), signifiant « cheval ».
 Le sujet favori d'une personne, (d'où l'expression « C'est mon dada »).

Navire 
 Moby Dada, navire de Moby Lines

Pseudonyme 

 Da-Da Glélé Kini-Kini

Voir aussi 
 Da Da Da, chanson du groupe allemand Trio sortie en 1981
 DA dA dA, album de The Nits paru en 1994
 

Patronyme africain